Луг () је насеље у Србији у општини Беочин у Јужнобачком округу. Према попису из 2011. било је 709 становника.

Идилично и лепо уређено село се налази у брдима Фрушке горе, од Дунава и пута Нови Сад-Беочин-Илок и села Сусек је удаљено 5 -{km}-.

Историја 

Луг је релативно ново село, јер је настало тек 1902. године. Село су основали Словаци из Бачке (места Бачки Петровац, Гложана, Кулпина). Неколико година су долазили само лети, да би од 1902. године почели стално да се настањују у Лугу.

Култура 

Луг има основну школу Јована Поповића, свој здравствени дом, евангелистичку цркву па и фолклорно друштво са око 100 чланова. Децу у школи уче у српском и словачком језику. У селу је могуче видети словачке и српске надписе. Сеоско гробље које се налази на брду има такође надписе на споменицима у словачком језику.

Демографија 
У насељу Луг живи 587 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 35,6 година (35,4 код мушкараца и 35,8 код жена). У насељу има 241 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,32.

Ово насеље је великим делом насељено Словацима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Види још 
 Национални парк Фрушка гора

Насељена места у Беочину
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији